ERF est un sigle ou un code ; erf est une onomatopée ou une abréviation.

Sigle 
ERF peut désigner :
 Église réformée de France ;
 , en médecine, le monoxyde d'azote NO, un vasodilatateur ;
 ERF (où ERF sont les initiales du fondateur, Edwin Richard Foden), un constructeur britannique de camions.

 Code 
ERF peut désigner :
 Aéroport d'Erfurt-Weimar, en Allemagne, selon les codes AITA.

 Onomatopée 
 erf, une onomatopée (plutôt classique)
 erf, en argot Internet, qui exprime l'embarras ou la consternation

 Abréviation 
erf peut désigner :
 error fonction'', en mathématiques, la fonction d'erreur.